Margaret Hamilton peut désigner :
 Margaret Hamilton (1902-1985), actrice américaine connue pour son rôle dans Le Magicien d'Oz ;
 Margaret Hamilton (1936-), scientifique américaine connue pour son travail sur Apollo 11 ;
  (1941-), éditrice australienne de livres pour enfants.